Флаг муниципального образования Дзержи́нский райо́н Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 мая 2012 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Флаг Дзержинского района отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное лазоревое (голубое) полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением посередине, на лазоревом (голубом) фоне золотой косули, стоящей на карте района зелёного цвета».

Обоснование символики 
Узкий путь сезонных миграций косули, неизменно веками проходящий через территорию, занимаемую Дзержинским районом, говорит о природной уникальности этих земель.

Золотая косуля — символ природной гармонии и благородства, а также стремительности и верности традициям.

Жёлтый цвет (золото) — символ благосостояния, прочности, интеллекта, великодушия, справедливости.

Голубой цвет (лазурь) — символизирует великодушие, честность, верность и безупречность, кроме того — чистое небо.

Зелёный цвет — символизирует надежду, изобилие, свободу и здоровье, или просто природную зелень.

Примечания 

Флаги с изображением косули